

Wydarzenia 

 Jerozolima została zdobyta przez Dawida i ustanowiona stolicą zjednoczonego Królestwa Izraela i Judy.